Гранха Оскар има више значења:

 Гранха Оскар (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Оскар (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику